East Norwalk ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Norwalk (Connecticut), im Fairfield County
 East Norwalk (Ohio), im Huron County